Morra di Lavriano peut faire référence à:
 Roberto Morra di Lavriano (1830-1917) était un général et un homme politique italien.
 Umberto Morra di Lavriano  (1897-1981) était un écrivain et journaliste italien, antifasciste